Мьельбю:

 Мьельбю, Юхан — шведский футболист, выступал на позициях центрального защитника и опорного полузащитника.
 Мьельбю — шведский футбольный клуб из города Хеллевик, Блекинге.

См. также 

 Мьёльбю — город в Швеции.